Hôtel du Nord kan syfta på:

 L'Hôtel du Nord – en roman från 1929 av Eugène Dabit
 Hôtel du Nord (film) – en fransk dramafilm från 1938
 Hôtel du Nord, Paris – ett hotel i Paris
 Hôtel du Nord, Stockholm – en tidigare restaurang på Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm